Astrapotherium est un genre éteint de mammifères préhistoriques de la taille d'un bœuf qui vivait en Amérique du Sud de la fin de l'Oligocène à la fin du Miocène, il y a environ entre  (millions d'années). Il a été trouvé en Argentine, au Chili, en Colombie et au Venezuela.

Étymologie
Astrapotherium signifie littéralement « grande bête de la foudre ».

Description 
Astrapotherium ressemblait à un petit éléphant avec une trompe et des défenses peu développées, mais avait plutôt la taille d'un bœuf. Il mesurait entre  de long,  au garrot et pesait entre . 

Il avait des défenses orientées vers le bas qui lui servaient à fouiller le sol à la recherche de racines. Phorusrhacos devait être son seul prédateur.

Habitat et mode de vie 
Comme Pyrotherium, Astrapotherium avait un mode de vie aquatique et vivait dans les eaux marécageuses d'Amérique du Sud.

Liste des espèces 
Selon Fossilworks:
  Astrapotherium christi
  Astrapotherium columnatum
  Astrapotherium delimitatum
  Astrapotherium ephebicum
  Astrapotherium giganteum
  Astrapotherium karaikense
  Astrapotherium magnum (espèce type, synonyme : Nesodon magnus) ;
  Astrapotherium nanum
  Astrapotherium ruderarium

Notes et références

Références taxinomiques

Liens externes 
 

Genre de mammifères placentaires préhistoriques (nom scientifique)
Mammifère de l'Oligocène
Mammifère du Miocène
Taxon fossile décrit en 1879